Non aprite quella porta – serie di film
 Non aprite quella porta (The Texas Chain Saw Massacre) – film del 1974 di Tobe Hooper
 Non aprite quella porta (The Texas Chainsaw Massacre) – film del 2003 di Marcus Nispel
 Non aprite quella porta (Texas Chainsaw Massacre) – film del 2022 di David Blue Garcia